Etiqueta (societat de la informació), bones maneres a la xarxa 
 Etiqueta (informàtica), paraula o conjunt de paraules que classifiquen d'una forma clara i senzilla un document dins d'un web
 Etiqueta (norma), codi que governa les expectatives del comportament social d'acord amb les normes convencionals 
 Etiqueta adhesiva, per identificar productes 
 Etiqueta ecològica, marca que identifica les preferències globals d'un producte dintre d'una categoria de producte ...
 Etiqueta de vi, ornament de paper enganxat a l'ampolla de vi i on es dona la informació pel consumidor
 Etiqueta (Internet) o hashtag, cadena de caràcters formada per paraules concatenades i precedides per un coixinet (#), per assenyalar un tema sobre el qual gira certa conversa